Polpa – parte intermedia dei frutti carnosi
Polpa dentaria – parte del dente
Polpa di lime – colore
Polpa bianca – parte della milza
Polpa rossa – parte della milza
Polpa – tessuto di cui è formato il cappello e il gambo di un fungo o il suo interno
 Polpa – materiale utilizzato per la produzione della carta